Arbnor Fejzullahu – calciatore albanese
 Ermal Fejzullahu – cantante kosovaro
 Erton Fejzullahu – calciatore svedese naturalizzato kosovaro
 Sabri Fejzullahu – cantante, attore e politico kosovaro